Lex o LEX puede referirse a:

 Ley, en latín
Lex (Derecho canónico)

Nombre
 Lex, hipocorístico de Alejandra, Alexandra, Alexander, Alex o Alexis (y sus múltiples variantes);
 Lex, perro militar estadounidense;

Otros usos
 Extensión del borde de ataque (LEX por sus siglas en inglés), en aeronáutica;
 LEX, serie de televisión en España de 2008;
 Lex, herramienta de programación;
 Lex-Doctor, sistema de gestión jurídica;
 EUR-Lex, base de datos en línea de textos jurídicos de la Unión Europea.